Le designazioni di Bayer q Velorum e Q Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

q Velorum (HD 88955)
Q Velorum (HD 88206)